

Грязные делишки (Dirty Deeds) 
 «Грязные делишки» — австралийский фильм 2002 года с Брайаном Брауном и Тони Коллетт в главных ролях
 «» — американский фильм 2005 года с Майло Вентимильей и Лейси Чаберт в главных ролях.